De 20ste wereldkampioenschappen badminton werden in 2013 van 5 tot en met 11 augustus gehouden in het TianHe Indoor Gymnasium in Kanton (China). Het toernooi in het mannen enkelspel werd gewonnen door Lin Dan uit China.
De regerend wereld- en olympisch kampioen had na zijn olympische titel erg weinig toernooien gespeeld waardoor hij zich eigenlijk niet wist te plaatsen voor deze wereldkampioenschappen. Hij kreeg echter een wildcard van de BWF zodat hij toch nog mocht deelnemen.

Plaatsingslijst 

1 Walkover

De wedstrijden

Laatste 8

Eerste rondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

Badminton in 2013
Wereldkampioenschappen badminton